Cheliuskin puede referirse a:

 Semion Cheliuskin Explorador ruso del siglo XVIII.
 Desastre del Cheliuskin. Vapor atrapado en 1934 en la Ruta del Mar del Norte, que terminó con un épico rescate.
 Cabo Cheliuskin en el extremo norte de Siberia.